Gimnazija lahko ima sledeče pomene:

Gimnazija — vzgojna in športna ustanova v antični Grčiji
Gimnazija — srednja šola splošnega značaja